Boca heeft betrekking op de volgende artikelen:
 Boca (gemeente), een gemeente in Italië
 Boca (geslacht), een vlokreeftengeslacht
 Boca (The Sopranos), een aflevering van The Sopranos
 CA Boca Juniors, een voetbalclub uit de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires